Villoria (Llaviana), parròquia del conceyu asturià de Llaviana
 Villoria (Salamanca), municipi de la província de Salamanca, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Manuel Villoria, professor universitari